Клайв () — английская фамилия. Известные носители:
 Клайв, Китти (1711—1785) — английская театральная актриса и певица.
 Клайв, Колин (1900—1937) — британский актёр, создавший образ доктора Франкештейна.
 Клайв, Роберт (1725—1774) — британский генерал и чиновник.
 Клайв, Роберт (1877—1948) — британский дипломат.

См. также 
 , британский музыкант.